Arto Tapio Blomsten (né le  à Vaasa en Finlande) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Nacka HK, il commence sa carrière en senior dans l'Elitserien avec le Djurgården Hockey en 1984. Il est choisi au douzième tour en deux-cent-trente-neuvième position par les Jets de Winnipeg lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1986. Il remporte le Trophée Le Mat 1989, 1990 et 1991 avec Djurgården. Il évolue en Amérique du Nord de 1993 à 1996. Il joue notamment dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets et les Kings de Los Angeles. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2000 après deux saisons avec le VIK Västerås HK.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Djurgården Hockey || Elitserien || 19|| 3|| 1|| 4|| 22|| 8|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1985-1986|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 8|| 0|| 3|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 29|| 2|| 4|| 6|| 28|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 39|| 12|| 6|| 18|| 36|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1988-1989|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 40|| 10|| 9|| 19|| 38|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 36|| 5|| 21|| 26|| 28|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1990-1991|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 38|| 2|| 9|| 11|| 38|| 7|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 1991-1992|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 39|| 6|| 8|| 14|| 34|| 10|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 1992-1993|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 40|| 4|| 16|| 20|| 52|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 18|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Hawks de Moncton|| LAH|| 44|| 6|| 27|| 33|| 25|| 20|| 4|| 10|| 14|| 8
|-
| 1994-1995|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Indians de Springfield|| LAH|| 27|| 3|| 16|| 19|| 20|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Roadrunners de Phoenix|| LIH|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| 8|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 1995-1996|| Kings de Los Angeles || LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Roadrunners de Phoenix|| LIH|| 47|| 4|| 15|| 19|| 10|| 4|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 1996-1997|| Frölunda HC || Elitserien|| 41|| 4|| 10|| 14|| 45|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Frölunda HC || LEH || 4|| 0|| 3|| 3|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Frölunda HC || Elitserien|| 24|| 3|| 1|| 4|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1998-1999|| VIK Västerås HK ||Elitserien|| 47|| 2|| 2|| 4|| 42|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1999-2000|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 

| | 25|| 0|| 4|| 4|| 8|| || || || ||

Au niveau international 

| 1985 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| || align="left"| Cinquième place 
|-
| 1992 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 0|| 4|| 6|| +8|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 16|| -4|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mars 1965
Naissance à Vaasa
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du VIK Västerås HK
Défenseur de hockey sur glace